«Хэп и Леона́рд» () — американский телевизионный драматический сериал о двух персонажах: Хэпе и Леонарде, созданных писателем Джо Р. Лансдейлом (), и взятых из серии его одноимённых романов.

История 
Сценарий сериала был написан Ником Дамичи () и Джимом Михайличенко ().

Премьера шестисерийного сериала состоялась на американском кабельном канале SundanceTV 2 марта 2016.

Cериал получил положительные отзывы.

27 июня 2016 года, телеканал SundanceTV заказал шесть эпизодов второго сезона, который транслировался в 2017 году; он основан на втором романе «Мучо Моджо» ().

Третий сезон вышел в 2018 году.

В ролях

Основной актерский состав 

{{ВРолях|Билл Сейдж (Bill Sage) | |Говард| |Сезон 1}}

 Второстепенные персонажи 
 Нил Сэндилэндс — Пако
 Рон Роже́ (Roggé) — Бад Коллинс (Bud Collins)
 Каден Вашингтон Льюис — Леонард в детстве
 Трэйс Мастерз (Trace Masters) — Хэп в детстве
 Флоренция Янг (Florence Young) — Кей
 Кари Шэмвел (Kari Shemwell) — Труди Дабл (Trudy Double)

 Производство 
Съемки шоу проходили в Батон-Руж, Луизиана, хотя действие происходит в 1980-х годах в вымышленном городе Лаборд в Восточном Техасе. Одним из мест съёмок была старая женская больница в Батон-Руж, а также медиацентр «Селтик».

 Эпизоды 
Второй эпизод «Вниз» был выпущен онлайн 2 марта 2016, за неделю до его запланированного выхода в эфир.

 1 сезон (2016) 

 Сезон 2 (2017)Даты выхода серий 

 Сезон 3 (2018) 

 Сценарий 
Сценарий сериала был написан на основе сборника, состоящего из ранее опубликованных рассказов («Гиены», «Визит Вейлы», «Мёртвая мишень») под общим названием «Хэп и Леонард»'' Джо Р. Лансдейла (; а также, был добавлен новый контент, опубликованный в издании  в марте 2016 года в качестве «врезки» к сериалу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Комедийно-драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Телесериалы США в жанре чёрной комедии
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Программы телеканала Sundance TV